Okręty US Navy o nazwie USS "Ranger":
 Pierwszy "Ranger" był 18 działowym slupem zbudowanym w 1777 i dowodzonym przez Johna Paula Jonesa. Był pierwszym okrętem amerykańskim, któremu oddano salut i pierwszym okrętem amerykańskim, który pokonał okręt brytyjskiej Royal Navy, HMS Drake, podczas rewolucji amerykańskiej. Został zajęty przez Brytyjczyków w 1780 i przemianowany na HMS "Halifax".
 Drugi "Ranger" był szkunerem wyposażonym w jedno 18 funtowe działo. Został zakupiony w 1814 i sprzedany w 1816.
 Trzeci "Ranger" był 14 działowym brygiem także zakupionym w 1814 do operowania na jeziorze Ontario. Sprzedany w 1821.
 Czwarty "Ranger" był żelaznym okrętem wyposażonym w cztery działa, który wszedł do służby w 1876, został przerobiony na okręt szkolny w 1908 i rozebrany w 1940.
 Piąty "Ranger" był stalowym jachtem, który wszedł do służby w 1917 i został skreślony z listy w 1918. Następnie służył w United States Coast Guard
 Szósty "Ranger" był trałowcem zbudowanym w 1882 i przyjętym do służby 11 września 1918. Używany na wodach przybrzeżnych do momentu powrotu do poprzedniego właściciela 10 stycznia 1919.
 Siódmy "Ranger" (CC-4) miał być krążownikiem liniowym typu Lexington, ale jego budowę przerwano przed ukończeniem.
 Ósmy "Ranger" (CV-4) był pierwszym okrętem amerykańskim zaprojektowanym od początku jako lotniskowiec. Operował na Atlantyku w czasie II wojny światowej.
 Dziewiąty "Ranger" (CV-61) był także lotniskowcem, największym na świecie w momencie wodowania w 1957. Został wycofany ze służby w 1993. Był pierwszym lotniskowcem zbudowanym od razu z ukośnym pokładem lotniczym ("Forrestal" i "Saratoga" na początku były budowane jako lotniskowce z "klasycznym" pokładem).

Ranger